Tjumenew ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Iljitsch Tjumenew (1880–1959), russischer Althistoriker und Altorientalist
 Wiktor Nikolajewitsch Tjumenew (1957–2018), russischer Eishockeyspieler